What Makes You Country — шестой студийный альбом американского кантри-певца Люка Брайана, выпущенный 8 декабря 2017 года. Диск дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200, одновременно возглавив и кантри-чарт Top Country Albums. Это его четвёртый чарттоппер, после альбомов Kill the Lights (2015), Crash My Party (2013) и Spring Break... Here to Party (2013) и восьмой в кантри-чарте.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, The Guardian (3 из 5), Variety, AllMusic (3 из 5), Rolling Stone (3 из 5), The New York Times, Paste (7 из 10).

Коммерческий успех
What Makes You Country дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200 с тиражом 108,000 единиц, включая 99,000 копий, став четвёртым чарттоппером певца в США.

К апрелю 2019 тираж альбома составил 362,800 копий в США.

Список композиций 
 «What Makes You Country» (Bryan, Dallas Davidson, Ashley Gorley) — 3:56, аудио
 «Out of Nowhere Girl» (Bryan, Davidson, Gorley) — 3:38, аудио
 «Light It Up» (Bryan, Brad Tursi) — 2:57
 «Most People Are Good» (David Frasier, Ed Hill, Josh Kear) — 3:41, лирик-видео
 «Sunrise, Sunburn, Sunset» (Zach Crowell, Ryan Hurd, Chase McGill) — 3:36, аудио
 «Bad Lovers» (Davidson, Kyle Fishman, Justin Wilson) — 3:36, аудио
 «Drinking Again» (David Lee Murphy, Brad Warren, Brett Warren) — 3:45, аудио
 «Land of a Million Songs» (Bryan, Jeff Stevens, Jody Stevens) — 3:31, аудио
 «Like You Say You Do» (Bryan, Gorley, Michael Carter) — 3:40 аудио
 «Hooked on It» (Bryan, Davidson, Murphy) — 3:17, аудио
 «She’s a Hot One» (Carter, McGill) — 2:55, аудио
 «Hungover in a Hotel Room» (Rodney Clawson, Kear, Chris Tompkins) — 3:54, аудио
 «Pick It Up» (Bryan, Clawson, Matt Dragstrem) — 2:59, аудио
 «Driving This Thing» (Rhett Akins, Ben Hayslip, Jody Stevens) — 2:56, аудио
 «Win Life» (Clawson, Ross Copperman, Nicolle Galyon) — 3:14, аудио

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 What Makes You Country. metacritic.com
 Light It Up (видео). youtube.com

Кантри-альбомы
Альбомы Capitol Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Люка Брайана